John Magee ist der Name folgender Personen:

* John Magee (Politiker) (1794–1868), US-amerikanischer Politiker (New York)
 John Magee (Bischof) (* 1936), irischer Geistlicher, Bischof von Cloyne
 John Alexander Magee (1827–1903), US-amerikanischer Politiker (Pennsylvania)
 John Cornell Magee (* 1955), US-amerikanischer Mediävist und Hochschullehrer
 John Gillespie Magee (1922–1941), anglo-amerikanischer Poet und Pilot